

Таш-Єлга — присілок, Дюртюлинський район, Башкортостан
 Таш-Єлга — присілок, Янаульський район, Башкортостан